Білл Ренфорд (,  14 грудня 1966, Брендон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря, у тому числі за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі, Кубка Канади. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року в ЗХЛ.

1985 року обраний на драфті НХЛ під 52-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Вашингтон Кепіталс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 700 матчів у НХЛ, включаючи 53 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська кар'єра 
Тренував три сезони клуб ЗХЛ «Ванкувер Джаєнтс». У липні 2006 став тренером воротарів клубу НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс» і в такому статусі додав до переліку своїх титулів ще дві перемоги у Кубку Стенлі.

Нагороди та досягнення 
Гравець
 Друга команда всіх зірок ЗХЛ — 1986.
 Володар Кубка Стенлі у складі «Едмонтон Ойлерс» — 1988, 1990.
 Приз Конна Сміта — 1990.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1991.
 Володар Кубка Канади у складі збірної Канади — 1991.
 MVP Кубка Канади — 1991.
 Чемпіон світу у складі збірної Канади — 1994 та 1997.
 MVP чемпіонату світу — 1994.
Тренер
 Володар Кубка Стенлі в складі «Лос-Анджелес Кінгс» (тренер воротарів) — 2012, 2014.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокейні воротарі
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»